Vitim – cittadina russa della Repubblica Autonoma della Sacha-Jakuzia
Vitim – fiume russo affluente del fiume Lena
Vitim – stazioni radar di allerta precoce di origine russa